Без изход може да се отнася за:
 Без изход (филм), филм на Роджър Доналдсън от 1987
 Без изход (турнир), кеч турнир
 Без изход (2000)
 Без изход (2001)
 Без изход (2002)
 Без изход (2003)